Act of Revenge (Ato de Vingança, em Português) é uma banda brasileira de heavy metal fundada na cidade de Salvador em 2008, tendo sua estreia nos palcos em 2010. A banda se caracteriza por sonoridades diversificadas, intencionalmente, dando a cada música sua própria identidade, sem perder a essência radical.
Em 2009, a banda lançou duas singles: Believe (Acreditem) e Peace of Mind (Paz Espiritual) e em 2015, o álbum No More Suffering (Não há mais sofrimento). Em 2018 foi lançado o EP "5 Atos", com cinco faixas em Português, todas inéditas, possibilitando a compreensão do objetivo da banda em território nacional. 
A Act of Revenge participou de cinco edições do Festival Palco do Rock, realizado na cidade de Salvador, sendo que em 2014, ganhou o Prêmio Palco do Rock 2014, como melhor banda e melhor vocalista, por votação popular. O EP "5 Atos" foi bem recebido pela crítica e a mídia especializadas.
Em 17 de maio de 2018, a Banda fez sua primeira turnê pelo Nordeste do Brasil, passando por cidades como João Pessoa, Salvador, Maceió e Recife, com encerramento na cidade de Cícero Dantas.

Bandas de thrash metal do Brasil
Bandas da Bahia
Bandas de groove metal
Bandas formadas em 2008
Quartetos musicais

Ligações externas

Act of Revenge no Facebook
Act of Revenge no Instagram
Act of Revenge no You Tube
Metal no Papel